Kolberger ist der Name folgender Personen:
 Wolfgang Kolberger (* um 1445, † nach 1518), Kanzler und zeitweise Statthalter Herzog Georgs von Bayern-Landshut
 Georg Kolberger († um 1495), Bischof von Gurk
 Krzysztof Kolberger (1950–2011), polnischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Julia Kolberger (* 1978), polnische Filmregisseurin und -schauspielerin

Siehe auch:
 Kohlberger